Svenska cupen i fotboll 2009 spelades den 14 mars till 7 november 2009. Cupen vanns av AIK som slog IFK Göteborg med 2–0 i finalen.

Omgångar

Kvalomgång

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler
Helsingborgs IF spelade kvalmatcher till Uefa Europa League den 2 juli och 9 juli. Därför spelades Syrianska FC–Helsingborgs IF redan den 28 juni.

Semifinaler
Semifinaldatum var 6 och 16 september. Matcherna utsågs genom fri lottning efter den sista kvartsfinalmatchen den 9 juli 2009.

Final

Externa länkar 
Spelprogram hos Svenska Fotbollförbundet

Fotboll i Sverige 2009
Fotbollssäsongen 2009
2009